Poinsett ist der Name von

 Joel Roberts Poinsett (1779–1851), Arzt, Botaniker und ein amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Poinsett County, County im US-Bundesstaat Arkansas
 Poinsettie, alternativer Name für den Weihnachtsstern (Euphorbia pulcherrima)
 Kap Poinsett, ein nach Joel Roberts Poinsett benanntes Kap an der Budd-Küste des Wilkeslands, Antarktika